Под појмом Свети Јован углавном се подразумева један од следећа три свеца:
 Свети Јован Крститељ
 Свети Јован Златоусти
 Апостол и Јеванђелист Јован

Такође, може да се односи и на следеће свеце:
 Свети Јован Шангајски
 Свети Јован евхаитски
 Свети Јован Рилски
 Свети Кир и Јован
 Свети Јован Владимир
 Свети Јован Лествичник
 Свети мученик Јован Нови Јањински
 Свети мученик Јован Нови Сочавски
 Свети кнез Јован Вологодски
 Свети Јован Готски
 Свети мученик Нан (Јован) Солунски
 Свети мученици Антоније, Јован и Евстатије

Остало:
 Свети Јован Крститељ (слика), слика Леонарда да Винчија
 Свети Јован (Медовски), град у области Љеш, Албанија
 Свети Јован (општина) (sq), општина у области Љеш, Албанија